Ранчо Перез има више значења:

 Ранчо Перез, Ехидо Дистрито Федерал (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Перез, Ехидо Јукатан (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Перез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Перез (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Перез (Косамалоапан де Карпио), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику